Odpor (viz též rezistence) označuje

 právo na odpor, ústavní právo občanů postavit se na odpor vůči každému, kdo by odstraňoval dané společenské a státní zřízení
 ozbrojený odpor, vojenský odpor
 Národní odpor, česká a slovenská pobočka mezinárodní neonacistické organizace Blood and Honour, spojená s DS a DSSS
 Vidsič (Ukrajina) (, „odpor“) je občanské hnutí na Ukrajině, účastník Euromajdanu
 odpor (opravný prostředek), druh opravného prostředku proti soudnímu nebo správnímu rozhodnutí (např. platebnímu rozkazu)
 odpor (psychologie), vyjádření krajní formy nesympatie až fobie

Ve fyzice a technice
 odpor prostředí
 valivý odpor
 jízdní odpor
 tepelný odpor – schopnosti materiálu zadržet odvod tepla
 měrný tepelný odpor – fyzikální veličina, vyjadřující míru schopnosti látky vést teplo, materiálová konstanta (převrácená hodnota měrné tepelné vodivosti neboli součinitele tepelné vodivosti )
 elektrický odpor neboli rezistance – fyzikální veličina vyjadřující schopnost daného tělesa (jakožto součásti elektrického obvodu) vést elektrický proud (převrácená hodnota elektrické vodivosti)
 měrný elektrický odpor neboli rezistivita – fyzikální veličina, vyjadřující schopnost látky vést elektrický proud, materiálová konstanta (převrácená hodnota měrné elektrické vodivosti neboli konduktivity)
 hovorové označení elektrické součástky rezistor (viz také rozjezdový odporník; odporová regulace výkonu)
 dielektrický odpor neboli elastance – fyzikální veličina, vyjadřující míru propustnosti dielektrického tělesa pro elektrický indukční tok (převrácená hodnota dielektrické vodivosti neboli permitance)
 magnetický odpor neboli reluktance – fyzikální veličina, vyjadřující míru propustnosti části magnetického obvodu pro magnetický tok (převrácená hodnota magnetické vodivosti neboli permeance)

Externí odkazy